

Персони 
  Луїза Великобританська (7 грудня 1724 — 19 січня 1751) — молодша дочка короля Великої Британії Георга II і Кароліни Бранденбург-Ансбахської.
 Луїза Анна Великобританська (19 березня 1749 — 13 травня 1768) — третя дочка принца Уельського Фредеріка і Августи Саксен-Готської.
  Луїза Великобританська (18 березня 1848 — 3 грудня 1939) — четверта донька британської королеви Вікторії та її чоловіка Альберта Саксен-Кобург-Готського.
  Луїза Великобританська (20 лютого 1867 — 4 січня 1931) — старша дочка короля Едуарда VII і Олександри Данської.